Nicola Domenico Sansone (ur. 10 września 1991 w Monachium) – włoski piłkarz niemieckiego pochodzenia występujący na pozycji napastnika we włoskim klubie Bologna FC. W latach 2015–2016 reprezentant Włoch. Wychowanek Bayernu Monachium, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Parma, Crotone oraz Sassuolo.

Statystyki kariery 
 (aktualne na dzień 24 sierpnia 2021)

Przypisy

Bibliografia 
 
 Nicola Sansone na oficjalnej stronie FIGC 
 
 
 

Reprezentanci Włoch w piłce nożnej
Niemieccy piłkarze
Niemcy pochodzenia włoskiego
Piłkarze Bayernu Monachium
Piłkarze Parmy Calcio 1913
Piłkarze FC Crotone
Piłkarze US Sassuolo Calcio
Piłkarze Villarrealu CF
Piłkarze Bologna FC
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Monachium